Ранко (итал. Ranco) — многозначительный термин.

Топоним 
 Ранко — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Варезе. 
 Ранко (озеро) — озеро в провинции Ранко, четвёртое по величине озеро Чили. 
 Ранко (провинция) — провинция в Чили в составе области Лос-Риос.

Фамилия 
 Ранко, Марио (род. 1952) — астронавт НАСА.

Имя 
 Ранко — сербское мужское имя, означает родившийся на рассвете